Jean-Pierre Rochat ist der Name folgender Personen:

* Jean-Pierre Rochat (Fussballspieler) (1916–1978), Schweizer Fußballspieler
 Jean-Pierre Rochat (Schriftsteller) (* 1953), Schweizer Schriftsteller